Se llama argolla a un anillo grande de metal, generalmente, de hierro que se coloca firmemente sujeto en los muros y otras superficies y que tiene diferentes usos, siendo los habituales los de amarre o asidero. 

Se colocan en argollas en las losas y tapas de pozos para poder retirarlas con facilidad. En los paramentos de los muelles se colocan fuertes argollas empotradas en las fábricas para poder facilitar las faenas de sujetar las embarcaciones. 

En los pesebres se colocan argollas que reciben la denominación de arrendaderos. Se llama argolla de vagón al anillo en que se sujetan las cadenas de enganche del mismo.

Referencias
Diccionario general de arquitectura é iǹgeniería ..., Pelayo Clairac y Saenz, 1877

Materiales de construcción